Юсифов — азербайджанская фамилия. Женская форма фамилии — Юсифова.

Известные носители 
 Юсифов, Закир Тофиг оглы (1956—1992) — азербайджанский лётчик, майор, Национальный герой Азербайджана.
 Юсифов, Ильтизам Балаюсиф оглы (род. 1963) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Юсифов, Микаил (род. 1982) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Юсифов, Наиг Насир оглы (1970—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Юсифов, Намиг Асиф оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Юсифов, Рашид Алимамед оглы — азербайджанский советский артист цирка, силач, профессиональный борец, Народный артист Азербайджанской ССР.
 Юсифов, Роман Ясаф оглы (1973—1995) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Юсифов, Самир Сабирович (род. 1994) — российский и азербайджанский футболист.
 Юсифов, Фикрет Гусейн оглы (род. 1957) — профессор-экономист, бывший министр финансов Азербайджанской Республики.

Юсифова 
 Юсифова, Зейнаб Керим кызы (1924—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).